Моанья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Моррасо. Занимает площадь 31,5 км². Население — 19 231 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

История 
Город основан в 1836 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del ayuntamiento de Moaña.
 Festival interceltico.
 Videos Moaña Golf
 Moaña, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры